Fülöp János
 Fülöp János (?–1854) színész, színigazgató, költő
 Fülöp János (1929–1983) József Attila-díjas író, forgatókönyvíró
hasonló nevűek
 Fülöp János Róbert (1956) mérnök-közgazdász, az ÁPV Rt tranzakciós vezérigazgató-helyettese